17-я Македонская ударная бригада (, ) — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии, участвовавшее в Народно-освободительной войне на территории Вардарской Македонии.

История 
Образована 12 октября 1944 в деревне Желювино близ Куманово. В состав бригады вошли солдаты Криво-паланковского и Кратовского территориальных народно-освободительных партизанских отрядов, а также добровольцы из районов местечек Куманово, Кратово, Свети Никола и Крива паланка. Бригада подчинялась изначально Кумановской дивизии.

Действовала на направлениях Крива-Паланка — Куманово и Скопье — Куманово, воюя против немцев с середины октября. 11 ноября 1944 вошла в Куманово, после освобождения Македонии от немцев продолжила бои против албанских баллистов и четников на Чёрной горе, в Прешево и Гниляне. С декабря 1944 года в составе 41-й Македонской дивизии НОАЮ.

Командование 
 Станойско Спасевский — командир
 Ванчо Цветковский — политрук
 Илия Букорович — начальник штаба

Литература 
 
 Вестник Офицер, бр. 8, 2011, стр. 10
 

Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году